Der Begriff Hayes-Gletscher bezeichnet folgende Gletscher:

 Hayes-Gletscher (Alaskakette) in Alaska
 Hayes-Gletscher (Coatsland) im Coatsland, Antarktika
 Hayes-Gletscher (Enderbyland) im Enderbyland, Antarktika
 Hayes-Gletscher (Spitzbergen) auf Spitzbergen
 Hayes-Gletscher (Tordrillo Mountains) in Alaska